Platycerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Müller 1764. Platycerus ingår i familjen ekoxbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ekoxbaggar
Platycerus